Howarth ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Howarth, Baron Howarth of Newport (* 1944), britischer Politiker der Labour Party
 Alan Howarth (* 1948), US-amerikanischer Tonmeister und Filmmusikkomponist
 Gerald Howarth (* 1947), britischer Politiker der Conservative Party
 Graham Howarth (1916–2015), britischer Entomologe
 Francis G. Howarth (* 1940), US-amerikanischer Entomologe
 Frank Howarth (* 1951), australischer Museumsdirektor
 John Howarth (* 1958), britischer Politiker der Labour Party, MdEP
 Julian Howarth, britischer Tontechniker
 Kate Howarth (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michael K. Howarth, britischer Paläontologe
 Leslie Howarth (1911–2001), britischer Mathematiker
 Shane Howarth (* 1968), neuseeländisch-walisischer Rugby-Union-Spieler
 Toby Howarth (* 1962), englischer Islamwissenschaftler und Priester der Church of England der anglikanischen Kirche
 Todd Howarth (* 1982), australischer Fußballspieler
 Valerie Howarth, Baroness Howarth of Breckland (* 1940), britische Politikerin und Life Peeress

Sonstiges:
 Howarth-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Howard